Carpathiella triangulata är en ringmaskart som beskrevs av Misik, Sotak och Ziegler 1999. Carpathiella triangulata ingår i släktet Carpathiella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
triangulata